Аденон:

 Аденон, Халед — (род. 1985 г. ) футболист;
 Аденон (физика) — элементарная частица, не участвующая в сильных взаимодействиях;